Фогарма, Тегарма  Торгом ()) (, )— библейский послепотопный патриарх, сын Гомера, внук Иафета; брат Рифата и Аскеназа.

Первоначальное расселение 

В ассирийских клинописных источниках встречается название города Тегарама и племя «тилгаримму», расположенное в восточной части Малой Азии, в долине верхнего течения реки Евфрат (, Бет Тогарма). В еврейской литературе позднего средневековья название Тогарма употреблялось для обозначения сегодняшней территории Турции.

Леонти Мровели и Давид Багратиони отмечают, что «фогармейцы», покинув Вавилон, расселились между горами Масис.

Потомки Фогармы 

Армяне и грузины считали себя потомками Тогармы, об этом пишет Лео́нти Мрове́ли (груз. ლეონტი მროველი) — грузинский историк XI века, епископ, один из составителей «Картлис цховреба».  При этом полагали, что изначально их именовали «народом Аскеназовым» (по имени «старшего брата» Фогармы), и название «Дом Тогармы» стало употребляться лишь позднее.

В письме хазарского царя Иосифа (X век) названы десять сыновей Тогармы, имена которых по большей части соотносятся с обитателями Северного Кавказа и Причерноморья: Авийор (Уюр), Турис, Авар (Аваз или Азах), Угуз (Угин, Авин или Уян), Бизил (Барсил), Т-рна, Хазар (Хазариг), З-нур (Янур или Уз-р), Б-л-г-р (Б-л-г-д, Булгар), Савир.

В так называемой «Книге Иосиппон», произведении, в своей основной части написанном не позднее половины Х века, у библейского Тогармы также насчитывается 10 сыновей, но носящих в большинстве случаев совершенно другие имена, чем у армянских авторов и в хазарской переписке, а именно: Козар, Пацинак (Пецинак), Аликанус (Алан), Булгар, Р-г-бина (Канбина),  Турк, Буз, З-бух (Захук), Ун-г-ри (Уф), Тил-м-ц (Толмац).

В т.н. Книге Праведного дети Тегармы (Фогармы) перечислены как: Буцар, Парцунак, Балгар, Еликан, Рагбиб, Тарки, Бид, Зебук, Онгал и Тилмаз.

Согласно грузинскому историку Леонтию Мровели у Таргамоса (Фогармы) было 8 потомков (сыновей):
 Хайк () — родоначальник армян, первый мифический армянский царь, от него и от его сына, Арменака, армянские историки производят название Армении;
 Картлос () — эпоним грузин (картлийцев), легендарный основатель Картли;
 Бардос — легендарный основатель города Партав, одного из крупнейших городов Кавказской Албании;
 Мовакан — эпоним албанского племени мовакан, основатель города Мовакнети;
 Лекос — эпоним леков, часто так именовали всё население Дагестана в целом;
 Эрос (Герос) — эпоним эров, одного из албанских племён;
 Кавкас — родоначальник вайнахских народов (чеченцев, ингушей, бацбийцев);
 Эгрос () — эпоним эгров, населявших территорию от Колхиды до Дона. Легендарный основатель Эгриси (Лазики).

Армянские и грузинские источники отмечают также, что на момент расселения восьми вышеперечисленных «братьев-героев» вся территория Предкавказья и далее на север была ещё безлюдна. Согласно Леонтию Мровели все восемь этих братьев были порабощены царём-хамитом Небротом (Нимродом). И собрал старший брат Гайк «сынов торгомовых» и сказал им:

Таргамосианы перестали платить дань царю Вавилонскому и стали готовиться к противостоянию, призвав также в помощь некоторые другие «племена западные». Войска укрепились в районе Масиса. Далее историк описывает две битвы, в ходе первой из которых полчище торгосиамов разбивает передовой отряд небротидов во главе с 60 вождями, а в ходе второй Гайк пронзает стрелой Неброта, тем самым закрепляя победу.

После завоевания независимости Хайк стал во главе рода фогармейцев, и так продолжалось по словам грузинских историков до прихода хазар, при этом источники умалчивают, были ли хазары из рода Фогармы или нет. Напротив, указывается на объединение всего Дома Фогармы, для обеспечения защиты от хазарского завоевания. Натиск захватчика не удаётся удержать, и хазары заполняют восточную и центральную часть Северного Кавказа. Леонтий Мровели относит к потомкам хазар также осетин и указывает, что уже много позже после вторжения хазар на Кавказ якобы вторгся сам Александр Македонский. Отсюда совершенно очевидно, что он «хазарами» считал не только собственно хазар, но и их предшественников - скифов и сарматов. Хазарским завоеванием Мровели называл вторжение скифов в VII веке до н. э. и разгром ими Ассирии и её вассалов на Кавказе.

См. также 
 Тенгри
 Таргын-нама
 Таргитай

Примечания

Ссылки 

 От Адама до Таргима
 

Доисторическая Армения
Доисторическая Грузия
Яфетиды
Персонажи Ветхого Завета